Элио Кастроневес (, имя при рождении Элио Кастро Невес (), родился 10 мая 1975 года в Рибейран-Прету, Сан-Паулу, Бразилия) бразильский автогонщик, в настоящее время выступает в серии IRL IndyCar. В серии IRL IndyCar, Кастроневес одержал 22 победы и завоевал 32 поул-позиций, и никогда занимал в итоговой таблице чемпионата места ниже шестого. До IndyCar, Кастроневес участвовал в чемпионате CART.

Кастроневес выиграл Indy500 в 2001, 2002, 2009 и 2021 годах. С этим достижением он вошёл в число четырёхкратных победителей гонки. Кастроневес выиграл четыре поул-позиции на Indy500, в том числе два подряд в 2009 и 2010 годы, впервые после Скотта Брайтона.

Гоночная карьера 
 Начал гоночную карьеру в картинге, после чего присоединился к команде Пола Стюарта и занял третье место в чемпионате 1995 года Британской Формулы-3.

В начале карьеры в СМИ его называли «Элио Невес», он сначала изменил написание имени на Элио Кастро-Невес, а затем на Кастроневес. Первые успехи пришли к нему в команде Стива Хорна Tasman Racing, участвующей в Indy Lights. Партнёром Кастроневеса по команде был Тони Канаан, будущий чемпион серии IndyCar (2004).

Элио подписал контракт с командой серии CART Penske Racing в 2000 году после гибели Гонсало Родригеса в предыдущем сезоне 1999 года. Кастроневес сразу попал в фавориты, и одержал победу в гонке Indianapolis 500 в 2001 году, первую из трёх побед. После победы он залез на сетку ограждения сектора болельщиков на трассе, для того чтобы отпразновать с ними свою победу, за что впоследствии получил кличку «Человек-Паук».

 24 мая 2009 года, Элио Кастроневес стал девятым (и первым родившимся за границей), трёхкратным победителем Indy500, первым увидев клетчатый флаг на 93-й гонке Индианаполис 500.

Рекорды 

Кастроневес в настоящее время в серии IndyCar удерживает рекорды: попадание в первую десятку (93); поул позиции (32). В 2010 году он поставил рекорд по количеству побед (23) и стартов (209) для пилота, ни разу не становившегося чемпионом серии.

Результаты гоночной карьеры

CART

IndyCar Series 

Жирным выделен старт с поул-позиции. Курсивом — гонка, где показан быстрейший круг.

Жизнь вне гонок 
Каcтроневес выиграл пятый сезон американского реалити-шоу «Танцы со звёздами» с партнёршей Джулианной Хаф.

Семья 
В гражданском браке с Адрианой Энао. Дочь Микаелла.

Ссылки 

 Официальный сайт 
 Страница Кастроневеса на сайте IndyCar
 Кастроневес в MySpace 
 Кастроневес в Facebook Page 
 Кастроневес в Twitter Profile 
 Американский автогонщик стал победителем шоу «Танцы со звездами» 
 
 Элио Кастроневес на сайте КиноПоиск

Автогонщики Бразилии
Пилоты Инди-500 из Бразилии
Победители 500 миль Индианаполиса